Tennis-Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1920.

26 Paarungen aus 12 Nationen nahmen an der Doppelkonkurrenz der Herren teil, die zum sechsten Mal olympisch stattfand.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnier auf der Seite der ITF (englisch)
 Ergebnisse auf sportsreference (englisch)

Tennis-Herrendoppel
1920
Tennisturnier in Antwerpen
Tennisturnier 1920